Espanola kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Espanola (ort i Kanada), Ontario,

USA 

 Española (ort), New Mexico, Rio Arriba County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar